Caracol, comune brasiliano dello stato del Mato Grosso do Sul
Caracol, comune brasiliano dello stato del Piauí
Caracol, fiume dello stato brasiliano del Mato Grosso do Sul
Caracol, comune di Haiti nell'arrondissement di Trou-du-Nord
12557 Caracol, un asteroide
El Caracol, sito archeologico Maya